Бессарабовка:

 Бессарабовка — село в Кегичёвском районе (Харьковская область, Украина).
 Бессарабовка — приток Казённого Торца (Донецкая область, Украина).